Plusieurs villes ou communes possèdent une rue ou une avenue des Mésanges :

Belgique 
 Avenue des Mésanges à Braine-l'Alleud
 Avenue des Mésanges à Bruxelles
 Avenue des Mésanges à Wavre

France 
 Rue des Mésanges à Grand-Charmont
 Rue des Mésanges à Le Rheu
 Chemin des Mésanges à Thonon-les-Bains
 Avenue des Mésanges à Montfermeil
 Avenue des Mésanges à Nantes
 Avenue des Mésanges à Proville
 Avenue des Mésanges à Toulon
 Avenue des Mésanges à Vaires-sur-Marne

Mésanges Rue